Юрий Николаевич Балиев (; 22 июля 1949 — 27 марта 2018) — советский и азербайджанский актёр, Народный артист Азербайджана (2000), Заслуженный артист Азербайджана (1991).

Биография 

Родился в 1949г. в селении Изберг (ДагССР).

В 1975 году окончил актёрский факультет Ярославского театрального училища им.Ф.Волкова.

С тех пор актёр Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

В  Азербайджанском государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна сыграл:

Педро - «Интервью - Буэнос-Айресе» Г.Боровика

Помигалова - «Прошлым летом в Чулимске» А.Вампилова

Черникова - «Протокол одного заседания» А.Гельмана

Соседа - «Дом на песке» Р.Ибрагимбекова

Транио - «Укрощение укротителя» Д.Флетчера

Монтегью - «Мария Стюарт» Ф.Шиллера

Советника - «Снежная королева» Е.Шварца

Вилю - «Дикий ангел» А.Коломийца

Шакала - «Деревянная дорога» Л.Устинова

Арлекино - «Ультиматум» Р.Ибрагимбекова

Студзинского - «Дни Турбиных» М.Булгакова

Помощника шерифа - «Похороны в Калифорнии» Р.Ибрагимбекова

Барона де Вервиля - «Дама с камелиями» А.Дюма

Фарисея – « Мать Иисуса» А.Володина

Монтано - «Отелло» У.Шекспира

Терентия - «Жестокие игры» А.Арбузова

Джеки Дженсона - «Глубокое синее море» Т.Реттигана

Рогожина - «Идиот» Ф.Достоевского

Ля Роне Монтье - «О, милый друг !» Ги де Мопассан

Виктора Петровича -«Пришёл мужчина к женщине» С.Злотникова

Джафара - «Мужчина для молодой женщины» Р.Ибрагимбекова

Джона - «Принц и нищий» по М.Твену

Коссо - «Отрава»(Арфа приветствия ) И.Богомольного

Гонсалеса - «Лето и дым» Т.Уильямса

Бояра - «Публике смотреть запрещается» Ж.Марсана

Семёна - «Закат» И.Бабеля

Габиба - «Хрустальный дворец» И.Эфендиева

Гоги - «Премьера» Л.Росеба

Григория Степановича Смирнова - «Медведь» А.П.Чехова

Доктора - «День казни» Ю.Самедоглу

Архитектора - «Жили были девочки» Н.Павловой

Соляника - «Рядовые» А.Дударева

Кибальчича - «Диктатура совести» М.Шатрова

Гробовщика - «Самоубийца» Н.Эрдмана

Дамиса - «Тартюф» Ж.Б.Мольера

Нинто - «Айдын» Г.Джавида

Антона Павловича - «Горько» М.Зощенко

Пищика - «Вишнёвый сад» А.П.Чехова

Михаила - «Последний срок» В.Распутина

Режиссёра - «Тахмина Г.и Заур» Анара

Ибн Эмина - «Иблис »Г.Джавида

Френка Хардера - «Люби меня, дорогой !» М.Ласег,Ж.Ж.Брикер

Вальтера - «Семья по-французски» Ж.Пуаре

Альфредо - «Филумена Мартурано» Э.де Филиппо

Марко - «Эдди Карбоне» (Вид с моста) А.Миллера

Отелло - «Здравствуйте, я ваш дядя!»(Театр) Эльчина

Рамиро - «В гостях у дикой Розы и её друзей» В.Неверова

Капитана Бернардо - «Хитроумная влюбленная» Л.де Вега

Сильвера - «Сокровища капитана Флинта» Вл.Трифонова, Д.Иванова

Везиря - «Про калифа Багдада, Индийскую принцессу и злого колдуна» В.Неверова

Купца - «Аленький цветочек» И.Карнауховой,Л.Браусевич

Распутина - «Петля» Р.Ибрагимбекова

Никандра Семёновича Лупачева - «Красавец-мужчина» А.Н.Островского

Бертье - «Наполеон 1» Ф.Брукнера

Лоу Дэниэлса - «Чествование» Б.Слэйда

Капитана Бернардо - «Хитроумная влюблённая»Л.де Вега

Гомера,матроса Железняка,Чжу Дэ - «Грешные истории» В.Неверова

Томаса Болейна - «Королевские игры» Г.Горина

Лидера - «Мой муж чокнутый» Эльчина

Атамалы -«Эта сладкая звёздная жизнь» В.Неверова

Чингисхана - «Тайна,унесённая Чингисханом» М.Шаханова

Профессора - «Нонсенс!» Н.Расул-заде

Альбериго - «Учитель танцев» Л.де Вега

Ихтияра - «Бурла Хатун» Н.Хазри

Шамраева - «Чайка» А.П.Чехова

Губернатора Мартынова - «Нефтяной бум улыбается всем» М.Ибрагимбекова

Доктора - «Странная миссис Сэвидж» Дж.Патрик

Фредерика Феллоуза – «Театр» М.Фрейна

Графа Глостера - «Король Лир» У.Шекспира

Священника отца Финнегана - «Гарольд и Мод» К.Хиггинса, Ж-К.Каррьера

Дядю Вано и Валентина Самуиловича – «Мечты сбываются» В.Неверова

Кошона – «Жаворонок» Ануя

Старшего таможенника – «Роллс-ройс Её Величества» М.Ибрагимбекова

Полковника ГАИ – «Невероятные истории» В.Неверова

Гостя и Офицера – «Квартиранты ада»Эльчина

Вукола Наумовича Чугунова – «Волки и овцы» А.Н.Островского

Доктора – «Телескоп, или Полеты во сне и наяву» Эльчина

Курда, Гостя, Шестого обиженного – «Семь красавиц» Низами

Бориса – «Детектор лжи» В.Сигарева

Казарина - «Маскарад» М. Ю. Лермонтова

Порогина - «Уходил супруг от супруги»(«Уходил старик от старухи») С.Злотникова

Фильмография 
 1979 — Бабек
 1980 — Тегеран-43
 1994 — Salandar — солдат
 1998 —  — гость
 2002 —  — П. Д. Цицианов
 2002 — Дронго — эпизод
 2003 —  — Артём
 2004 —  — русский заключённый
 2005 — Взлётная полоса — Шмаров
 2005 —  — ветеран
 2007 — Кавказ — муж тёти Нино
 2008 — Судьба повелителя — Портнягин
 2010 —  — майор
 2012 — Посол зари — Михаил Воронцов
 2015 — Кровавый январь

Ссылки 
 kinopoisk.ru
 Тяжелая потеря для азербайджанской сцены: скончался дядя Юра

Примечания

Выпускники Ярославского театрального училища
Персоналии:Азербайджанский русский драматический театр имени Самеда Вургуна